Schira ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Schira (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Francesco Schira (1809–1883), Dirigent, Komponist und Gesangspädagoge
 Frank Schira (* 1964), deutscher Politiker (CDU), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Josef Schira, deutscher Statistiker, Hochschullehrer in Duisburg-Essen

Schira ist:
 ein Rajon in der Republik Chakassien, Russland, siehe Rajon Schira
 ein Ort in der Republik Chakassien, Russland, siehe Schira (Ort)
 ein See in der Republik Chakassien, Russland, siehe Schirasee
 der Titel eines Romans von Samuel Agnon

Siehe auch:
 Shira
 Schirā', das Prinzip der Selbstaufopferung bei Charidschiten und Ibaditen
 Schirra
 Tschira